Юг-Пиренеи (, , ) — бывший регион на юге Франции. С 1 января 2016 года является частью региона Окситания. Главный город — Тулуза (650 тыс. жителей). Население — 2 903 420 человек (в 2011 году — 8-е место среди регионов).

География 
Площадь: 45 348 км². По территории бывшего региона протекают реки Адур, Арьеж, Гаронна и Ло.

Административное деление 

Регион включал департаменты Жер, Арьеж, Аверон, Гаронна Верхняя, Пиренеи Верхние, Ло, Тарн и Тарн и Гаронна.

Основную часть региона составляют области, раньше входившие в состав провинций Гасконь, Лангедок и Руэрг.

Население 
Экономически активное население: 936 тыс. чел.
Столица бывшего региона Тулуза является третьим городом Франции по числу студентов (после Парижа и Лиона).

Занятость населения:
 в сельском хозяйстве: 14,4 %
 в промышленности: 26,8 %
 в сфере услуг: 58,8 %
На предприятиях Airbus (штаб-квартира компании расположена в Тулузе) работают свыше 20 000 человек.

Ссылки 

 Официальный сайт регионального совета
 Regional Council of Midi-Pyrénées
 Midi-Pyrénées, Province of France
 Holidays in Midi-Pyrenees, France

Бывшие регионы Франции (до 2015)
Исчезли в 2015 году
История Окситании